«Любовь — не грех» — французский художественный фильм с Луи де Фюнесом.

Сюжет 
В одном здании находятся две ассоциации: U.R.A.F. — Ассоциация антиженского сопротивления, возглавляемая Жаком Лурсье, и A.T.I.F. — Ассоциация триумфа и независимости женщин под руководством Элен Кахузак. Между ними идёт открытая вражда, которая постепенно превращается в любовь.

В ролях

Ссылки 
 Инфо и фотогалерея на Gaumont.ru

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1952 года